Уильямс, Уильям Карлос (1883—1963) — американский врач-педиатр, поэт.
 Уильямс, Уильям Пантицелин (1717—1791) — валлийский поэт и писатель.
 Уильямс, Уильям Фенвик (1800—1883) — британский генерал, участник Крымской войны, губернатор Новой Шотландии (Канада) и Гибралтара.
 Уильямс, Уильям Фрик (1792—1860) — английский военачальник, генерал-майор, историк.